Míčovna byl dům sloužící ke hraní míčových her.

 Míčovna (Pražský hrad)
 Míčovna (Praha, Staré Město)
 Míčovna (Paříž)
 Míčovna (Versailles)